Termin -{S30}- ima više značenja.

 S-oznake, S30: Nikada ne dodavati vodu ovom proizvodu
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S30